De Six Nations Cup 2019 is een dartstoernooi georganiseerd door de England Darts Organisation (EDO), uitgevoerd onder auspiciën van de British Darts Organisation (BDO). Het toernooi werd gehouden van 20 juni 2019 tot en met 23 juni 2019 in De Bonte Wever in Assen, Nederland.

Six Nations-opstellingen

Mannen

Vrouwen

Groepsfase vrouwen
vrijdag 21 juni 2019
Groep 1
  -  7-2
  -  6-3
  -  2-7

Groep 2
  -  5-4
  -  7-2
  -  2-7

Groepsfase mannen
zaterdag 22 juni 2019
Groep 1
  -  11-13
  -  9-13
  -  13-6

Groep 2
  -  13-3
  -  5-13
  -  9-13

Knock-out vrouwen en mannen
zondag 23 juni 2019
 5e / 6e plaats
  -  5-2 (vrouwen)
  -  3-13 (mannen)
 halve finale
  -  5-2 (vrouwen)
  -  3-5 (vrouwen)
  -  8-13 (mannen)
  -  13-4 (mannen)
 finale
  -  5-0 (vrouwen)
  -  5-13 (mannen)

Heren individueel

Laatste 32 tot finale

Vrouwen individueel

Laatste 16 tot finale

Externe link
Six Nations Cup

Six Nations Cup
Dartswedstrijd in Nederland
Darts in 2019
Sportevenement in Assen